Ainhoa ist ein baskischer weiblicher Vorname. Er hat seinen Ursprung im Namen der gleichnamigen Ortschaft Ainhoa im französischen Baskenland.

Namensträgerinnen 

 Ainhoa Tirapu de Goñi (* 1984), spanische Fußballspielerin. 
 Ainhoa Murúa (* 1978), spanische Triathletin

Einzelnachweise 

Baskischer Personenname
Weiblicher Vorname